Milas (district)
 Milas (stad)
 Ivan Milas

Zie ook:
 Milaș